Юсуфзайский, пешаварский или северо-восточный диалект языка пушту ( yūsufzəyi, pexawərī) — престижный диалект языка пушту, распространённый среди представителей племени Юсуфзай и пуштунского населения на Севере провинции Хайбер-Пахтунхва (включая город Пешавар). Близок к диалектам афганских провинций Нангархар и Кабул, а также говорам пакистанских Моманда и Хайбера (около 90 % совпадений в лексике). Сильно отличается от диалектов Вазиристана (всего около 70 % совпадений с языком города Вана), южных диалектов Кандагара и Кветты (около 80 % совпадений).

Фонетика 
Пешаварский диалект, как и большинство северных, поменял аффрикату d͡z на z. Отличительной особенностью именно пешаварского является аналогичная смена t͡s на s, и обратный процесс с ʒ (произносится как d͡ʒ). Изначальные ретрофлексы ʂ, ʐ перешли в x и g соответственно. Гласные почти не изменены, однако зваракай (ə) может заменяться на u.

Грамматика 
Личные местоимения сильно упрощены по сравнению с кандагарским диалектом и даже другими диалектами северной ветви. Особенно это видно по местоимениям هغه и مونږ — h выпал, a редуцировалось до ə, g из muŋg может вообще выпадать.

В пешаварском диалекте дифтонг ai на конце слова произносится ближе к eʸ, а əy — ближе к ɛ.

Глагол-связка спрягается следующим образом:

Имена имеют образцы склонения близкие к стандартным:

Числительное 1 произносится как yɔ или yaʷ.

Приставка совершенного вида و в юсуфзайском произносится как ə/u.

Примечания 

 
Языки Афганистана
Языки Пакистана